Neirigue ist:
  eine Ortschaft und früher selbständige politische Gemeinde im Distrikt Glâne des Kantons Freiburg in der Schweiz, siehe La Neirigue
 ein rund 21 km langer rechter Nebenfluss der Glâne im Kanton Freiburg der Schweiz, siehe Neirigue (Fluss)